Aaron Fultz – giocatore di baseball americano, nato nel 1973
Dave Fultz – giocatore di baseball americano, nato nel 1875
John Fultz – cestista ed allenatore statunitense, nato nel 1948
Markelle Fultz – cestista statunitense prima scelta nel Draft NBA 2017, nato nel 1998
Robert Fultz – cestista italiano, nato nel 1982